Mars Science Helicopter, сокр. MSH;  — роботизированный беспилотный вертолёт-гексакоптер, разрабатываемый с 2018 года для научных исследований Марса инженерами NASA (AMES, JPL), AeroVironment и других американских аэрокосмических фирм. Наряду с MSH для научных исследований также разработан вариант с парой соосных винтов, именуемый Advanced Mars Helicopter (AMH или MH). После 2021 года эти НИОКР учитывают опыт эксплуатации марсианского вертолёта Ingenuity, от которого оба варианта вертолётов AMES / JPL отличаются повышенным радиусом действия, скоростью, грузоподъёмностью.

Предпосылки проекта 

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

Беспилотные вертолёты США
Автоматические космические аппараты
Воздухоплавание на Марсе
Космические аппараты НАСА